Vărăști ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Vărăști (Giurgiu), Gemeinde im Kreis Giurgiu
 Vărăști (Călărași), Dorf im Kreis Călărași